Bianchetti, um outro nome para Gianchetti.
Glênio Bianchetti, um pintor, gravador, ilustrador e professor brasileiro.
Fabio Bianchetti, um membro do Comitê Técnico da União Internacional de Patinagem. 
Desambiguação